Ірина-Камелія Бегу і Анабель Медіна Гаррігес були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Бегу грала в парі з Ваня Кінґ, але вони програли в першому колі парі Міхаелла Крайчек і Крістіна Младенович.   Медіна Гаррігес грала в парі з Ярославою Шведовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Крайчек і Младенович.
Марина Еракович і Аранча Парра Сантонха виграли титул, у фіналі перемігши Крайчек і Младенович з рахунком 0–6, 7–6(7–5), [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Topshelf Open, жінки, парний розряд
2014, жінки, парний розряд